Крек (кокаїн) — дешевша версія кокаїну, призначена для паління.
 Крек (програма) — спеціальна програма (або файл) для злому програмного забезпечення.